Episodi di Flash Gordon – serie televisiva del 1954
Episodi di Flash Gordon – serie animata del 1996
Episodi di Flash Gordon – serie televisiva del 2007